Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Claro Colsanitas) van 2013 vond plaats van 18 tot en met 24 februari in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Lara Arruabarrena Vecino bereikte de kwartfinale, waarin ze werd uitgeschakeld door Karin Knapp. Het eerste reekshoofd Jelena Janković uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Argentijnse Paula Ormaechea in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel. De Nederlandse Arantxa Rus was als zesde geplaatst, maar bracht het niet verder dan de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Eva Birnerová en Aleksandra Panova waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten ook dit jaar de finale, maar werden daarin verslagen door het als tweede geplaatste duo Tímea Babos / Mandy Minella in twee sets. Het was Minella's eerste titel. Babos had al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner. De Nederlandse Richèl Hogenkamp en haar Poolse partner Katarzyna Piter kregen in hun openingspartij meteen te maken met de als eerste geplaatste dames, die zij niet konden bedwingen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2013
Bogota